Le psaume 96 peut désigner :
 le psaume 96 (95) : psaume 96 selon la numérotation hébraïque, psaume 95 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 97 (96) : psaume 97 selon la numérotation hébraïque, psaume 96 selon la numérotation grecque.